Walter Marty ist der Name folgender Personen:

* Walter Marty (Hochspringer) (1910–1995), US-amerikanischer Hochspringer
 Walter Marty (Politiker) (* 1962), Schweizer Politiker (SVP)